Prothero är ett efternamn, som burits av bland andra:

 George Walter Prothero (1848–1922), engelsk historiker
 Rowland Prothero, 1:e baron Ernle (1852–1937), brittisk jordbruksminister

Efternamn